Луис Льоса Уркиди (; род. 1951, Лима, Перу) — перуанский кинорежиссёр и кинопродюсер. Также известен под псевдонимом «Lucho».

Биография 
Родился в 1951 году в Лиме. Женат на певице Роксане Вальдивьесо (), имеет 3 сыновей (Микаэль, Себастиан и Матео).

Кузен писателя Марио Варгас Льоса и дядя Клаудии Льоса.

В 1998 году был номинирован на премию «Золотая малина» как «худший режиссёр» (фильм «Анаконда»).

Фильмография

Примечания

Ссылки